Gruckhån kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gruckhån, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (9,99 ha)
Gruckhån, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (35,6 ha)

Se även
Hån

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn